Чемпионат (первенство) Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов () — соревнование по лёгкой атлетике среди людей старше 35 лет, проводящееся Европейской ассоциацией ветеранов легкой атлетики ().

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике вне помещений (EVACS)

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении (EVACI)

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике вне стадионов (EVACNS)

Чемпионат Европы по горному бегу (EMMRC)

Ссылки 
 European Veterans Athletics Championships
 European Veterans Athletics Association
 European Veterans Non-Stadia Championships

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике